Алфелд може бити:

 Алфелд (равница) или Велики Алфелд, равница у средњој Европи, део Панонске низије.

 Мали Алфелд, равница у средњој Европи, део Панонске низије.

 Алфелд (Лајна), град у округу Хилдесхајм, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.

 Алфелд (Средња Франконија), општина у округу Нирнбергер Ланд, у њемачкој покрајини Баварска.